Lady of the Night (film), een film uit 1925, in Nederland bekend als Maar een straatmeid
 Lady of the Pavements, een film uit 1929, in het Verenigd Koninkrijk uitgebracht als Lady of the Night
 La signora della notte, een Italiaanse film uit 1986, internationaal bekend als Lady of the Night
 Lady of the Night (album), een album van Donna Summer
 Lady of the night (single van Donna Summer), een single van Donna Summer
 Lady of the Night (David Houston), een single van David Houston
 Lady of the Night (Bucks Fizz), een nummer op het album Bucks Fizz van de gelijknamige band